Сан Антонио Тепетлапа има више значења:

 Општина Сан Антонио Тепетлапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Тепетлапа (Сан Антонио Тепетлапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику